Марија Тереза од Аустрије (Беч, 21. март 1801- Торино, 12. јануар 1855) била је супруга Карла Алберта. Била је кћерка тосканског војводе Фердинанда III и Лујзе од Напуља и Сицилије.

Породично стабло 

Рођени 1801.
Умрли 1855.